En Pologne, Jacków peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź 
 Jacków, un village du powiat de Łęczyca,
 Jacków, un village du powiat de Radomsko.

 dans la voïvodie de Lublin
 Jacków, un village.

 dans la voïvodie de Silésie
 Jacków, un village.